El rio Kutari (también denominado Cutarikreek, Koetarikreek, Koetari o Cutari) es un pequeño río que fluye en la zona sur de Surinam, en el distrito de Sipaliwini. El Kutari fluye atravesando el distrito de Coeroeni, cerca de la villa Kwamalasamutu y es afluente del río Coeroeni.

Véase también 
 Lista de ríos de Surinam

Referencias 
 Rand McNally, The New International Atlas, 1993.

Kutari